Niklasch ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Niklasch (* 1953), deutscher Fußballtorwart
 Oliver Niklasch (* 1968), deutscher Schachspieler